I Still Believe – album di Lyfe Jennings del 2010
 I Still Believe (Great Design) – singolo dei The Call del 1986
 I Still Believe – singolo di Lee Greenwood del 1988
 I Still Believe – singolo di Brenda K. Starr del 1988
 I Still Believe – singolo di Mariah Carey del 1999
 I Still Believe – singolo di Jeremy Camp del 2003
 I Still Believe – singolo di Lionel Richie del 2004
 I Still Believe – singolo di Frank Turner del 2010
 Cosa mi lasci di te (I Still Believe) – film del 2020 diretto da Jon e Andrew Erwin